Irish Masters 1986 (также известен как Benson & Hedges Irish Masters 1986 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший весной 1986 года (сезон 1985/86) в Килдэре (Ирландия). Победителем турнира стал предыдущий чемпион, Джимми Уайт, обыгравший в финале Вилли Торна со счётом 9:5.

Результаты 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Пэтси Фэйган П:отказ Кирк Стивенс  
 Юджин Хьюз 5:2 Рэй Риардон  
 Тони Мео 5:4 Алекс Хиггинс  
 Вилли Торн 5:2 Терри Гриффитс

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

1986 год в снукере
Irish Masters